Анґер,  () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баварія.

 Біллі Анґер — американський актор і режисер
 Гайнц Анґер — австрійський митець
 Ґеррі Анґер — колишній канадський хокеїст
 Дебора Анґер — канадська акторка
 Зіґфрід Анґер — німецький богослов і вчитель
 Стю Анґер — американський гравець у покер
 Фолькер Анґер — німецький спортивний борець